Stampachiacchiere è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Stampachiacchere.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente umbro, è presente prevalentemente nel ternano.

Potrebbe derivare da un soprannome legato alla logorroicità del capostipite.

In Italia conta circa 26 presenze.

La variante Stampachiacchere è dovuta ad errori di trascrizione.

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani